Лацкович () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Лацкович, Блаженко (род. 1980) — хорватский гандболист, выступает за немецкий клуб Киль и сборной Хорватии.
 Лацкович, Миклош — венгерский математик.
 Лацкович, Отто (1927–2008) – чехословацкий актёр.